Buster se marie est un film d'Edward Sedgwick produit par Buster Keaton, réalisé en 1931. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre du même nom de , qui a été jouée à partir de 1917. C'est la version en français et avec certains acteurs français de Parlor, Bedroom and Bath

Synopsis

Fiche technique 
 Photo : Leonard Smith
 Producteur : Buster Keaton
 Distribution : Metro-Goldwyn-Mayer
 Langue : anglais

Distribution 

 Buster Keaton - Reginald Irving
 Françoise Rosay
 Jeanne Helbling
 André Luguet
 André Berley
 Mona Goya
 Mireille
 Rolla Norman
 Georgette Rhodes

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1931
Comédie américaine
Film américain en noir et blanc
Film de Metro-Goldwyn-Mayer
Adaptation d'une pièce de théâtre canadienne au cinéma